Ozzik Sturn es un personaje de ficción del universo de Star Wars.

Hijo de los privilegios y la riqueza, Ozzik Sturn utilizó las conexiones de su familia para asegurarse un ascenso en el Imperio. Miembro de un largo linaje de cazadores de trofeos, Ozzik Sturn ha continuado la tradición familiar de cazar los depredadores más peligrosos y exóticos de la galaxia, entre sus trofeos caben destacar las cabezas de un reek, un acklay, un nexu, un wampa, dos tauntaun, un wookiee enjaulado y una placa de carbonita en la que se encuentra Jar Jar Binks, aunque su trofeo más importante es la cabeza de un dragón krayt.

Aunque los destinos que le asignaba el imperio le permitieron en un principio viajar por la galaxia en busca de su siguiente presa, sus últimos ascensos le impidieron seguir cazando. Tuvo la gran esperanza de que se le diera la oportunidad de cazar un jedi como parte de la gran purga de Darth Vader, pero se vio frustrado cuando lo enviaron a una serie de destacamentos de mala muerte en el borde exterior. Cuando estuvo destinado como magistrado jefe en Malastarie, empezó a soltar prisioneros en secreto en su propio coto privado de caza, solo por el placer de dar caza a presas inteligentes. Aunque este hecho pasó desapercibido durante algún tiempo, finalmente fue descubierto y fue la chispa de una revuelta entre las poblaciones nativas de Dug y Gran, levantamiento que terminó en un gran número de bajas para el imperio. Luego Sturn fue destinado a Kashyyyk, donde supervisaba la subyugación de los wookiees, y ha vuelto a caer en sus viejos hábitos pues rastreaba y mataba guerreros wookiees. Muere enfrentándose a Starkiller cuando este intenta destruir el enlace celestial que mandara esclavos wokiees al espacio para trabajar en obras imperiales mientras pilotaba un AT-KT, un variante del AT-ST mejor armado.

Personajes de Star Wars